Rikishi ist:
 die Bezeichnung für einen Sumō-Kämpfer, siehe Sumō
 der Ringname des amerikanischen Wrestlers Solofa Fatu (* 1965), siehe Rikishi (Wrestler)